El juego de la vida puede referirse a:

Televisión 
 El juego de la vida, telenovela chilena producida por TVN en 1983.
 El juego de la vida, telenovela mexicana producida por Televisa en 2001.

Otros 
 Juego de la vida, autómata celular.
 Juego de la vida, juego de tablero.

Otros 
 Juego de la vida, disco de la banda RNI.